Deutsch Tamás (1966) politikus, a FIDESZ alapító tagja
 Deutsch Tamás (1969) világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó, olimpikon